Le Sportsklubben Vard Haugesund (créé le ) est un club de football norvégien basé à Haugesund dans le Rogaland. Le club évolue régulièrement en Division 3 (22 saisons depuis 1984) voir en Division 4 (2 saisons).

En 2013, le club évolue en D2. Le club a déjà évolué à ce niveau de 1991 à 1995 puis en 2004 (6 saisons).

Histoire

Palmarès 
 Coupe de Norvège
 Finaliste : 1962 et 1975

 Division 3
 Vainqueur de groupe : 2003 et 2012

Bilan saison par saison 

Le vert marque la promotion, le rouge la relégation.

Anciens joueurs

Liens externes 

Haugesund
Haugesund, Vard
Club de football fondé en 1916